Stewart hace referencia a varios artículos:

Personas
Es un nombre de pila y apellido muy popular en Escocia.
 Ian Andrew Robert Stewart (1938-1985), tecladista británico.
 Ian Nicholas Stewart (n. 1945), profesor, matemático y escritor de ciencia ficción británico.
 James Stewart (1908-1997), actor de cine, teatro y televisión estadounidense.
 James Stewart (1941 - 2014) Matemático canadiense
 Matthew Stewart, (1717-1785), matemático y ministro religioso escocés.
 Patrick Stewart (n. 1940), actor británico de cine y televisión.
 Robert Stewart (1811-1865), botánico inglés.
 Rod Stewart (n. 1945), músico y cantante británico.
 Stewart Copeland (n. 1952), músico y compositor estadounidense.
 Stewart Farrar (1916-2000), wiccano y escritor británico.

Además
 Stewart “Stewie” Griffin, personaje ficticio de la serie estadounidense Padre de familia.
 Stewart Grand Prix, escudería de automovilismo.